Colliot steht für:

 Catherine Colliot-Thélène (* 1950), französische Philosophin
 Jean-Louis Colliot-Thélène (* 1947), französischer Mathematiker
 Colliot (Automarke), ehemalige französische Automarke